Sierpień
 Sierpień (opowiadanie) Brunona Schulza

Zobacz też